Конвейер:

 Конвейер — машина непрерывного транспорта, предназначенная для перемещения сыпучих, кусковых или штучных грузов.
 Конвейерное производство — система поточной организации производства на основе конвейера, при которой оно разделено на простейшие короткие операции, а перемещение деталей осуществляется автоматически.
 Вычислительный конвейер — способ организации вычислений в современных процессорах и контроллерах.
 Конвейер (UNIX) — перенаправление вывода одного программного процесса на ввод другого процесса.
 Посадка конвейером — посадка самолёта с последующим взлётом (использующаяся при обучении).
 Конвейер (метод допроса) — метод допроса (пытки), при котором посменно меняющиеся группы следователей допрашивали арестованного сутками без перерыва, лишая его сна. Применялся в НКВД СССР в годы «большого террора» (1936—1938).